Финк () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Финк, Аарон (; род. 1978) — американский гитарист, участник альтернативной группы Breaking Benjamin.
 Финк, Антон (род. 1987) — немецкий футболист.
 Финк, Бернарда (род. 1955) — аргентинская оперная певица (меццо-сопрано).
 Финк, Вернер (1902—1978) — немецкий артист кабаре, актёр и писатель.
 Финк, Виктор Григорьевич (1888—1973) — русский советский писатель и переводчик.
 Финк, Владимир Александрович (1958—2005) — советский футболист.
 Финк, Генрих (1445—1527) — немецкий композитор и капельмейстер.
 Финк, Герман (1527—1558) — немецкий композитор и теоретик музыки.
 Финк, Готфрид Вильгельм (; 1783—1846) — немецкий музыковед и педагог, редактор.
 Финк, Джеральд (род. 1940) — американский генетик.
 Финк, Джордж (род. 1940) — канадский кёрлингист, чемпион мира.
 Финк, Зигфрид (; 1928—2006) — немецкий перкуссионист, композитор и музыкальный педагог.
 Финк, Ида (1921—2011) — польско-израильская писательница.
 Финк, Йодок (1853—1929) — австрийский политический и государственный деятель.
 
 Финк, Лоренс (род. 1952) — американский финансист.
 Финк, Майк (ок. 1770 или 1780—ок. 1823) — американский полулегендарный лодочник, стрелок и разведчик-скаут.
 Финк, Матьяс (род. 1945) — французский физик, специалист по применению ультразвуковых волн в биомедицинской визуализации.
 Финк, Ойген (, 1905—1975) — немецкий философ, феноменолог.
 Финк, Пётр Иванович (?—1800) — генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Финк, Роберт (род. 1999) — американский пловец, олимпийский чемпион.
 Финк, Робин (; род. 1971) — американский гитарист, участник групп Guns N’ Roses и Nine Inch Nails.
 Финк, Руди (род. 1958) — немецкий боксёр, олимпийский чемпион 1980 года.
 Финк, Торстен (; род. 1967) — немецкий футболист, тренер клуба «Гамбург».
 Финк, Фридрих Август (; 1718—1766) — прусский генерал, получивший известность своей капитуляцией в сражении при Максене.
 Финк, Эдвард Майкл (; род. 1967) — американский астронавт.
 Финк, Эйжен (1885—1958) — русский и латвийский фотограф, прорицатель.
 Финк, Эшли (; род. 1986) — американская киноактриса.

Составные фамилии 
 Финк-Йенсен, Йенс (род. 1956) — датский прозаик и поэт, фотограф, композитор.

См. также